Лобковіц (; ) — чеське прізвище.

Відомі носії:
 Вільгельм Лобковіц (1893—1938) — агент ГРУ РФ в УГА
 Марія Людовіка з Лобковіц (1683—1750) — принцеса
 Фердінанд Август Лобковіц (1655—1715) — герцог
 Богуслав Газіштейн з Лобковіц (1461—1510) — поет
 Хуан Карамуель з Лобковіц (1606—1682) — теолог
 Ян Гасіштейнський з Лобковіц (1450—1517) — дипломат
 Зденек Войтех Попел з Лобковіц (1568—1628) — найвищий канцлер Чеського королівства

Примітки 

Чеські прізвища
Лобковіци